

Sigle 

EPI est un sigle qui peut signifier  :
 équipement de protection individuelle, une protection concernant un individu contre un risque donné  ;
 Enseignement public et informatique, une association d'enseignants de l'éducation nationale française  ;
 Enseignements pratiques interdisciplinaires, un travail interdisciplinaire pour les élèves français de la classe de cinquième à celle de troisième  ;
 École pluridisciplinaire internationale, une école d'enseignement supérieur privé en Tunisie ;
 Équipier de première intervention, une personne formée à la prévention du risque incendie et à l'évacuation des locaux  ;
 EPI, un groupe familial indépendant français  ;
 EPI, une norme d'huile pour moteur essence  ;
 European Patent Institute (en français, Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets) ;
 echo-planar imaging, une technique l'imagerie par résonance magnétique (IRM) très rapide ;
 European Payments Initiative, un projet de carte de paiement rassemblant des grandes banques et sociétés de services européennes ;
 European Processor Initiative, un projet de processeur européen ;
Environmental Performance Index, l'indice de performance environnementale, qui évalue l'efficacité d'une politique d'environnement d'un pays.

Nom 

Épi est un nom qui peut faire référence à  :
 épi, chez un cheval, un ensemble de poils divergents ou convergents autour d’un point plus ou moins apparent  ;
 épi, une inflorescence simple en botanique  ;
 épi, une mèche rebelle en coiffure  ;
 épi, en architecture, une pièce ornementale placée aux extrémités d'un faîtage de toiture  ;
 épi-, un préfixe, du grec ancien ἐπί, epí, qui signifie « sur, au-dessus  » ;
 Épi, un autre nom de l'étoile Alpha Virginis ;
 Epi, une île du Vanuatu ;
 épi, une sorte de digue construite sur une plage ou une berge de rivière pour limiter l'érosion  ;
 épi, en mathématiques, une variété de courbe plane.

Pseudonyme 
 Epi (1919-1977), pseudonyme de Epifanio Fernández Berridi, footballeur espagnol
 Juan Antonio San Epifanio, plus connu sous le diminutif de Epi, un basketteur espagnol

Voir aussi 
 Ruisseau de l'Épie, une rivière française du Cantal, affluent de la Truyère